Fehér mecset, mecset az izraeli Ramlában (8. század)
Fehér mecset, mecsetrom az albániai Beratban (15. század)
Fehér mecset, mecset az izraeli Názáretben (1808)
Fehér mecset, mecset az oroszországi Asztrahánban (1810)
Fehér mecset, mecset az oroszországi Tomszkban (1913)